L'Enfant du pays peut désigner :
 L'Enfant du pays, film de René Féret sorti en 2003 ;
 L'Enfant du pays, album du rappeur Rim'K sorti en 2004.